Rabbit Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rabbit Town (Alabama)
 Rabbit Town (Kentucky)
 Rabbit Town (Maryland)